Ісхак — пророк (набі), син Ібрагіма
 Ісхак Ахмед (1905-1991) — татарський поет

 Ісхак — присілок, Янаульський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Ісаак (значення)
 Айзек